Мелисса Вейфье (; род. 22 июля 1995 года, Тер Аар, Нидерланды) — нидерландская конькобежка, серебряный призёр чемпионата мира в командной гонке (2020), двукратная чемпионка Европы в командной гонке (2018, 2020) и бронзовый призёр в масс-старте (2020).

Биография 
Мелисса Вейфье начала кататься на коньках в возрасте 5 лет в Лейдене. Её семья жила в Коортерааре, где было много воды, поэтому зимой, когда всё замерзало, она вместе со своей сестрой Айрис наслаждались жизнью на льду. Мелисса тренировалась четыре раза в неделю с перерывами на соревнования в конькобежном клубе "S. T. G. Ter AAR" до 14 лет сначала в Лейдене, а позже в Харлеме. В её тренировки также входили катание на роликовых коньках и езда на велосипеде.

В возрасте 15 лет её пригласили в качестве младшего юниора на отбор Харлема. Тренеры, Лиенеке де Крун и Франс де Клюйвер, очень хорошо помогли ей в этом и в январе 2010 года она заняла 6-е место в своей возрастной категории на чемпионате НКР среди юниоров. В течение двух лет Мелисса тренировалась с выездами в лагеря, участвовала в международных гонках и на юниорском чемпионате Нидерландов. В феврале 2012 года она выиграла чемпионат Европы среди юниоров в Харлеме на дистанциях 500, 1500 и 3000 м.

В 2013 году на чемпионате Нидерландов среди юниоров стала 2-й в многоборье и на дистанциях 1000, 1500 и 3000 м. В сезоне 2013/14 она переехала в Херенвен и присоединилась к команде "Jong Oranje" под руководством Йеруна ван дер Ли и Эрика Боумана. В 2014 году выиграла впервые юниорский чемпионат Нидерландов и дебютировала на чемпионате мира среди юниоров, где стала 1-й в забеге на 1500 м и в командной гонке, а в многоборье заняла 2-е место.

В сезоне 2014/15 стала участвовать в Кубке мира, и в 2015 году вновь заняла 2-е место в многоборье и стала первой на дистанциях 3000 и 5000 м на юниорском чемпионате Нидерландов. В том же году победила в многоборье и в командной гонке на чемпионате мира среди юниоров. В сезоне 2015/16 присоединилась к команде "Team4Gold" под руководством Рутгера Тийссена. Летом 2016 года у команды поменялся спонсор и она стала называться "Teamjustlease.nl".

В сезоне 2016/17 Мелисса впервые попала на подиум чемпионата Нидерландов в старшей категории, заняв 2-е место в масс-старте и с двумя 3-ми местами в Херенвене на дистанции 5000 м и в Ставангере на дистанции 3000 м на этапах Кубка мира. В сезоне 2017/18 Мелисса на отборочных соревнованиях к зимней Олимпиаде заняла лишь 6-е место в забеге на 3000 м и 7-е на 1500 м и не смогла показать результатов на Кубке мира, тем самым лишив себя путёвки на игры в Пхёнчхане. 

В январе 2018 года она завоевала золото на чемпионате Европы на отдельных дистанциях в Коломне в командной гонке. Следом стала третьей на чемпионате страны в многоборье. Летом заключила контракт с командой "Gewest Friesland", под руководством Хенка Хоспеса. Также присоединились к марафонской команде "Palet Vastgoedonderhoud", для тренировок с большой выносливостью. В декабре на чемпионате страны стала бронзовым призёром на дистанции 1500 м.

В 2019 году Мелисса дебютировала на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Инцелле с 6-м местом на дистанции 1500 м. В декабре выиграла чемпионат Нидерландов в забеге на 1500 м. В январе 2020 года завоевала "золото" на чемпионате Европы в Херенвене в командной гонке, а также "бронзу" в масс-старте, а в феврале "серебро" на [Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2020|чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити]] в командной гонке. 

В мае 2020 года перешла в команду "IKO" под руководством братьев Эрвина и Мартина тен Хоув. В сезоне 2020/21 Мелисса стала 3-й на дистанции 1500 м, 2-й в многоборье на Национальном чемпионате и из-за коронавируса многие международные соревнования были отменены. С 2021 года стала выступать за команду "Zaanlander" под руководством тренера Джиллерта Анемы. В декабре 2021 года Мелисса не прошла отбор на свою первую олимпиаду в Пекине на своей любимой дистанции 1500 м, но ей разрешили ехать в качестве запасной. В январе 2022 года заняла 3-е место в многоборье на чемпионате Нидерландов.

Спортивные результаты

Личная жизнь 
Мелисса Вейфье в 2012 году окончила Асрам-колледж в Алфен-ан-де-Рейне. В течение 2-х с половиной лет с 2016 по май 2018 года работала специалистом по частной аренде в компании "Justlease". С 2018 по 2022 года обучалась в Гронингене в Академии Йохана Кройфа при Университете прикладных наук Ханзе на факультете коммерческой экономики, совмещая учёбу и спорт. Мелисса встречается с конькобежцем Марселом Боскером.

Примечания

Ссылки 
  - Профиль на сайте Международного союза конькобежцев
  Данные на сайте eurosport.nl
  - Профиль на сайте teamnl.org
  - Статистика на сайте schaatsstatistieken.nl
  - личный сайт Мелиссы Вейфье

Конькобежцы Нидерландов
Чемпионы Европы по конькобежному спорту